Zilus är ett släkte av skalbaggar. Zilus ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Zilus